

Patronymie 
 Bobby Boermans, (1981*) : est un réalisateur, producteur et scénariste néerlandais,
 Thijs Boermans, (1996*) : est un acteur néerlandais,
 Theu Boermans, (1950*) : est un acteur et réalisateur néerlandais,